Mini (automerk), een kleine auto die tussen 1959 en 2000 werd geproduceerd voor de British Motor Corporation (BMC)
Mini Clubman, een Mini uit 1969 met een andere neus
Mini Cooper, sportieve versie van de Mini
Mini Moke, buggy-versie van de Mini
 Mini (BMW), de MINI die vanaf april 2001 onder leiding van BMW geproduceerd wordt
 Mini (rapper), een Nederlandse rapper en producer uit Spijkenisse
 Mini (rallysport), rallyteam van het Britse automerk Mini
 Mac mini, het instapmodel-desktopcomputer van fabrikant Apple
 iPod mini, een kleine versie van de iPod
 Karel de Rooij, Mini in het theaterduo Mini & Maxi
 Mini (geslacht), een geslacht van kikkers dat in 2019 werd beschreven